36-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 21 по 23 февраля 2003 года на санно-бобслейной трассе в Сигулде (Латвия).

Одиночки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Двойки (мужчины)

Смешанные команды

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте the-sports.org

2003
Международные спортивные соревнования в Сигулде
Спорт в Латвии в 2003 году
Февраль 2003 года
Чемпионаты мира в Латвии